Суперкубок Нідерландів з футболу 2016  — 27-й розіграш турніру. Матч відбувся 31 липня 2016 року між чемпіоном Нідерландів ПСВ та володарем кубка Нідерландів Феєнордом.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 
 Матч на transfermarkt 

2016
Нідерланди
Липень 2016
2016 у нідерландському спорті